Miejscowości
 Abaza – miasto w Rosji, w Chakasji

Osoby:
 Aleksandr Abaza
 Aleksiej Abaza
 Aziz Abaza
 Mykoła Abaza
 Ołena Abaza